Als Regularitätssatz werden verschiedene Sätze in der Mathematik bezeichnet:

Regularitätssatz von Almgren
Satz von Caffarelli-Kohn-Nirenberg
Regularitätslemma von Endre Szemerédi
Regularitätssatz von de Giorgi und Nash